Таулянт Фатмир Сефери (; 15 ноября 1996, Куманово, Республика Македония), также известен как Таулянт Сулейманов (), — албанский и македонский футболист, нападающий. В настоящее время выступает за украинский клуб «Ворскла» и сборную Албании.

Клубная карьера 
Родился 15 ноября 1996 года в городе Куманово. Воспитанник юношеских команд футбольных клубов «Милано», «Янг Бойз» и «Работнички».

Во взрослом футболе дебютировал в 2013 году выступлениями за команду «Работнички», с которой в том же сезоне выиграл чемпионат и кубок Македонии. Всего за полтора года принял участие в 28 матчах чемпионата.

В начале 2015 года перешёл в швейцарский «Янг Бойз». С тех пор успел сыграть за бернскую команду 1 матч в национальном чемпионате.

Выступления за сборные 
В 2012 году дебютировал в составе юношеской сборной Македонии, принял участие в 18 играх на юношеском уровне, отметившись 9 забитыми голами.

В 2014 году привлекался в состав молодежной сборной Македонии. На молодежном уровне сыграл в 2 официальных матчах, забил 1 гол.

26 мая 2014 года дебютировал в официальных матчах в составе сборной Македонии в товарищеской игре против сборной Камеруна (0:2), заменив на 57 минуте Бесарта Абдурахими. Всего провёл в форме главной команды страны 2 матча.

В 2017 году стал выступать за молодёжную сборную Албании.

Итого: сыграно матчей: 2 / забито голов: 0; победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1.  eu-football.info.

Достижения 
 Чемпион Македонии: 2013/14
 Обладатель Кубка Македонии: 2013/14

Примечания 

Футболисты Албании
Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Волен»
Игроки ФК «Винтертур»
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «Ворскла»